C6H10O5 – formula molecolare dell'acido 3-idrossi-3-metilglutarico
C6H10O5 – formula molecolare del dietilpirocarbonato

Formule molecolari